Ушаково — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Ушаково — село в Карасуском районе Костанайской области.

Россия 
Амурская область
 Ушаково — село в Шимановском районе.

Башкортостан
 Ушаково — деревня в Уфимском районе.

Белгородская область
 Ушаково — село в Корочанском районе.

Владимирская область
 Ушаково — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область
 Ушаково — деревня в Ивановском сельском поселении Вашкинского района.
 Ушаково — деревня в Пиксимовском сельском поселении Вашкинского района.
 Ушаково — деревня в Грязовецком районе.
 Ушаково — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Ушаково — деревня в Междуреченском районе.
 Ушаково — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Ушаково — деревня в Чагодощенском районе.

Ивановская область
 Ушаково — деревня в Родниковском районе.
 Ушаково — деревня в Тейковском районе.

Калининградская область
 Ушаково — посёлок в Низовском сельском поселении Гурьевского городского округа.
 Ушаково — посёлок в Новомосковском сельском поселении Гурьевского городского округа.
 Ушаково — посёлок в Озёрском городском округе.
 Ушаково — посёлок в Черняховском районе.

Калужская область
 Ушаково — деревня в Малоярославецком районе.

Кемеровская область
 Ушаково — деревня в Промышленновском районе.

Кировская область
 Ушаково — деревня в Верхнекамском районе.
 Ушаково — деревня в Кикнурском районе.
 Ушаково — деревня в Лузском районе.

Костромская область
 Ушаково — село в Буйском районе.
 Ушаково — село в Нерехтском районе.
 Ушаково — деревня в Октябрьском районе.

Курганская область
 Ушаково — деревня в Щучанском районе.

Курская область
 Ушаково — деревня в Курском районе.
 Ушаково — деревня в Фатежском районе.

Ленинградская область
 Ушаково — деревня в Тихвинском районе.

Марий Эл
 Ушаково — деревня в Оршанском районе.

Московская область
 Ушаково — деревня в Лотошинском районе.

Нижегородская область
 Ушаково — село в Гагинском районе.

Новгородская область
 Ушаково — деревня в Боровичском районе.
 Ушаково — деревня в Любытинском районе.

Омская область
 Ушаково — село в Муромцевском районе.

Орловская область
 Ушаково — село в Колпнянском районе.

Псковская область
 Ушаково — деревня в Невельском районе.
 Ушаково — деревня в Новосокольническом районе.

Рязанская область
 Ушаково — село в Спасском районе.

Смоленская область
 Ушаково — деревня в Дорогобужском районе.
 Ушаково — деревня в Ельнинском районе.

Тверская область
 Ушаково — деревня в Бежецком районе.
 Ушаково — деревня в Весьегонском районе.
 Ушаково — деревня в Старицком районе.
 Ушаково — деревня в Торжокском районе.
 Ушаково — деревня в Удомельском районе.

Тульская область
 Ушаково — исчезнувшая деревня в Алексинском районе.
 Ушаково — село в Ефремовском районе.
 Ушаково — деревня в Узловском районе.
 Ушаково — деревня в Ясногорском районе.

Тюменская область
 Ушаково — село в Вагайском районе.

Ярославская область
 Ушаково — деревня в Большесельском районе.
 Ушаково — деревня в Некоузском районе.
 Ушаково — деревня в Первомайском районе.
 Ушаково — деревня в Ростовском районе.
 Ушаково — деревня в Рыбинском районе.
 Ушаково — деревня в Тутаевском районе.
 Ушаково — деревня в Угличском районе.
 Ушаково — село в Ярославском районе, входит в состав Заволжского сельского поселения.
 Ушаково — деревня в Ярославском районе, входит в состав Туношенского сельского поселения.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ушаково — упразднённый посёлок в Симферопольском районе, включённый в состав села Весёлое.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ушаково — село в Балаклавском районе.

См. также 
 
 
 
 
 Ушаковский

Примечания